Хельмштадт () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Подчиняется управлению Хельмштадт.  Население составляет 2583 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,80 км². Официальный код  —  09 6 79 144.

Население

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Вюрцбург

Ссылки 

Города Баварии